Франц Ге́нрих Лудольф А́ренс (; 1809—1881) — немецкий учёный, педагог и филолог, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1879).

Биография 

Генрих Лудольф Аренс родился 6 июня 1809 года в городе Хельмштедте.

С 1826 года Г. Л. Аренс изучал в Гёттингенском университете  математику и филологию, но некоторое время спустя оставляет точные науки и практически целиком погружается в гуманитарную сферу.

Аренс, согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, принадлежал к числу наиболее выдающихся учеников Карла Отфрида Мюллера, Георга Лудольфа Диссена () и Александра Митчерлиха.

В 1829 году был премирован университетом за свою философскую работу озаглавленную «De Athenarum statu politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninoram tempora».

Практически сразу после этого в альма-матер ему предоставили доцентуру, однако, уже в следующем году он занялся преподаванием в местной гимназии, а в 1831 году занял место преподавателя в учительской семинарии в Ильфельде, и занимал эту должность в течение четырнадцати лет.

Весною 1846 года Аренс занял пост директора в Лингеве. Через три года, в 1849 году Генрих Лудольф Аренс возглавил лицей в городе Ганновере и занимал эту должность в течение трёх десятилетий.

Его печатные труды были посвящены в основном языку и литературе Древней Греции. Разработанная им педагогическая система, предлагающая начинать чтение греческих классиков с Гомера, вызывала неоднократные протесты коллег, однако даже его оппоненты признавали, что в руках такого выдающегося педагога, как Аренс, и она может показать замечательные результаты.

Генрих Лудольф Аренс скончался 24 сентября 1881 года в Ганновере.

Избранная библиография 

 «De Athenarum statu politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninoram tempora» (Гёттинген, 1829),
 «De graecae linguae dialectis. Liber I; De dialectis aeolicis et pseudoaeolicis» (Гёттинген, 1839),
 «Liber II, de dialecto dorica» (Гёттинген, 1843),
 «Griechische Elementarbuch aus Homer, 1 Cursus» (Гёттинген, 1850),
 «Griechische Formenlehre des homerischen und attischen dialects» (Гёттинген, 1852),
 «Bucolicorum Graecorum Theocriti Bionis Moschi reliquiae accedentibus incertorum idylliis» (2 тома, Лейпциг, 1855—1859).
 «Das Amt der Schlüssel» (Ганновер, 1864),
 «Geschichte des Lyceums zu Hannover von 1267 bis 1533» (Ганновер, 1870),
 «Über Namen und Zeit des Campus Martius der alten Franken» (Ганновер, 1872).

Примечания

Литература 

 1911 Encyclopædia Britannica/Ahrens, Franz Heinrich Ludolf 

Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Педагоги по алфавиту
Педагоги Германии
Педагоги XIX века
Филологи по алфавиту
Филологи Германии
Филологи XIX века
Члены Гёттингенской академии наук